literalmente significa «sexta calle» en japonés, y puede referirse a:

Personas 

 Emperador Rokujō, 79º Emperador de Japón;
 Familia Rokujō, familia cortesana japonesa;
 Rokujō, nombre personal de Taiken Mon In no Horikawa, poetisa japonesa;

Lugares 

 Rokujō-dori, una de las calles tradicionales que recorre de este a oeste la antigua capital de Heian-kyō, hoy Kioto;
 Estación Rokujō, estación ubicada en Fukui, prefectura de Fukui;
 Santuario Rokujō-Hachiman, santuario sintoísta ubicado en Kita-ku (Kobe).

Sucesos 

 La Batalla de Rokujō, ocurrida en 1569 en Rokujō-dori, con victoria para el bando Oda.

Apellidos japoneses